Петър Наумов Руков е български балетист от Западна Македония.

Биография 
Петър Руков е роден на 12 юни 1901 година в семейството на революционера Наум Руков и съпругата му Търпена, които са на път за България. Братовчед му Христо Руков е български фотограф и революционер. Като дете Петър Руков заедно със семейството си емигрира в България, където завършва гимназиално училище. През 1924 година постъпва на работа в Народната опера като играе второстепенни роли. Между 1926 - 1928 година учи балетно изкуство в Париж, след което е солист-танцьор в Кооперативния театър. От 1932 година е член на Съюза на българските артисти, а от 1942 година е балетист в Народната опера. През 1950 година е художествен ръководител и постановчик на балетния състав при читалище „Веселин Андреев“ в София. Пише своя автобиография през 1975 година, която се съхранява в Научния архив на БАН.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Български имигранти от Македония в София
Български балетисти и балерини
По произход от Косинец